Слово кобальт имеет следующие значения:
 Кобальт — химический элемент с атомным номером 27.

Топонимы 
 Кобальт — населённый пункт в штате Айдахо (США), население — 130 человек;
 Кобальт — деревня в штате Миссури (США), население — 189 человек (2000 год);
 Кобальт — город в провинции Онтарио (Канада), население — 1221 человек;

Наука, техника и вооружение 
 «Кобальт» — серия специализированных спутников оптико-электронной разведки.
 ОЦ-01 «Кобальт» — российский револьвер системы Стечкина.
 Chevrolet Cobalt — легковая автомашина.
 Кобальтовая бомба — теоретическая модификация ядерного оружия.
 Кобальт-60 — радиоактивный нуклид химического элемента кобальта.

Прочее 
 Кобальт — синий цвет #0047ab по шестнадцатеричному коду цвета.
 «Кобальт» — группа специального назначения МВД СССР в 1980—1983 годах.
 «Кобальт» — государственное предприятие Республики Беларусь в посёлке Плещеницы.

См. также 
 Кобольд
 Изотопы кобальта